

Nom de famille 

 Adélaïde Perrin (1789-1838) fondatrice d'un hospice pour jeunes filles incurable à Lyon ;
 Alain Perrin (1956-), joueur et entraîneur de football français ;
 Alice Perrin (1867-1934), romancière britannique ;
 Aline Perrin (1899-1991), illustratrice et résistante française, épouse du peintre Charles Lapicque ;
  ;
 Abbé Pierre Perrin (1620-1675), poète français ;
 Alain Dominique Perrin (1942-), homme d'affaires français ;
 Antoine Hyacinthe Perrin (1748-?), homme politique français ;
 Antoine de Perrin-Brichambault (1777-1841), général français ;
 Augustin Feyen-Perrin (1826-1888), peintre et graveur français ;
 Catherine Perrin (19?-), claveciniste, animatrice radio et télévision québécoise ;
  ;
  ;
 Christian Perrin dit Christian (1821-1889), comédien et chanteur français ;
  ;
  ;
 David Perrin (1929-2016), biologiste français, fils du physicien Francis Perrin ;
  ;
 Édouard Perrin (1852-1926), vice-amiral français ;
 Elula Perrin (1929-2003), écrivaine française, figure du monde de la nuit lesbienne des années 1970 ;
 Elzéar Abeille de Perrin (1843-1910), entomologiste français ;
 Émile Perrin (1814-1885), peintre et critique d'art français ;
 Émile Perrin (1883-1943), artiste français ;
  ;
  ;
 Gaëtan Perrin (1996-), footballeur français ;
 Guillaume Perrin  (1757-1836), avocat français ;
 Geneviève Perrin-Gaillard (1947-), femme politique française ;
 Henriette Perrin-Duportal (1869-1938), auteur de livres pour enfants et de manuels scolaires, épouse du physicien Jean Perrin ;
 Hyacinthe Perrin (1877-1965), architecte français ;
  ;
  ;
 Jean Isaac Perrin (1842-1904), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Perrin des Vosges (1754-1815), député à la Convention nationale ;
 Jean-Charles Nicaise Perrin (1754-1831), portraitiste français ;
  ;
 Jean-Pierre Perrin (1951-), journaliste et écrivain français ;
 Joseph Perrin (1754-1800), général français ;
 Joseph-Marie Perrin (1905-2002), prêtre dominicain et résistant français ;
 Julia Perrin (?-), actrice pornographique française ;
 Laurent Perrin (1955-2012), réalisateur et scénariste français ;
 Liliane Perrin (1940-1995), journaliste suisse ;
 Loïc Perrin (1985-), footballeur français ;
 Louis Perrin (1799-1865) imprimeur lyonnais ;
 Louis François Perrin de Précy (1742-1820), général français ;
 Louis Sainte-Marie Perrin (1835-1917), architecte français ;
 Lucas Perrin (1998-), footballeur français ;
 Maurice Constantin Perrin (1826-1889), professeur et chirurgien français ;
  ;
 Maxence Perrin (1995-), fils de Jacques Perrin, acteur français ;
  ;
 Mimi Perrin (1926-2010), pianiste et chanteuse de jazz française ;
 Norman Perrin (1980-), joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;
  ;
 Philippe Perrin (1963-), spationaute français ;
 Pierre Nicolas Perrin (1751-1794), homme politique français ;
  ;
 Prosper Perrin (1834-1909), architecte français ;
 Raoul Perrin (1841-1910) , ingénieur français ;
 Raymond Perrin (1940-), auteur français ; 
 René Marie Victor Perrin (1893-1966), industriel et inventeur français ;
 Romain Yves Perrin (1777-1848), homme politique français ;
 Shelove Perrin, dite Sheshe (1989-), journaliste sportive et gestionnaire haïtienne ;
 Stéphane Perrin (1973-), pilote automobile français ;
 Steve Perrin (1946-2021), créateur de jeux de rôle américain ;
 Théodore Perrin (1801-?), journaliste religieux et écrivain français ;
 Théodore Perrin (1795-1880), médecin des hôpitaux à Lyon ;
 Valérie Perrin (1967), romancière française ;
 Veuve Perrin (1709-1794), productrice française de faïence de Marseille ;
 Vic Perrin (1916-1989), acteur américain ;
 Victor-Jean Perrin (1894-1971), évêque d'Arras, de Boulogne et de Saint-Omer ;
 Yann Perrin (1985-), joueur de squash français ;
 Yvan Perrin (1966-), homme politique suisse.

Pseudonyme 

 Jacques Perrin (1941-2022), acteur et producteur de cinéma français ;
 Marco Perrin (1927-2014), acteur français.

Toponyme 
 Perrin, census-designated place américaine située au Texas.
 Canal de Perrin, un canal de Guadeloupe situé entre les communes de Morne-à-l'Eau et Les Abymes.

Bâtiments 
 Hôtel de Perrin, hôtel particulier historique d'Aix-en-Provence, en France

Éditions 
 Éditions Perrin, maison d'édition de livres d'histoire
 Éditions Perrin des Lettres de Madame de Sévigné, deux versions de ce texte

Voir aussi 
 , patronyme français
 , patronyme français, notamment franc-comtois
 , prénom féminin français
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Patronyme suisse